Jason White – musicista e session-man statunitense
 Jason White – rugbista scozzese
 Jason White – giocatore di football americano statunitense